Bilton – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)
 Bilton (Harrogate) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Bilton – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Bilton – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)
 Bilton-in-Ainsty – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)